Oeltze ist der Name von

Yul Oeltze (* 1993), deutscher Kanute
Günter Oeltze von Lobenthal (1911–?), deutscher Wirtschaftswissenschaftler